Вінн — літера давньоанглійської мови
 Вінн — парафія (округ) у штаті Луїзіана, США

Див. також 
 Вінн (прізвище)